Bruno Bruni (1590-1640), gesuita italiano
 Bruno Bruni (1714-1796), scolopio, pedagogo e teologo italiano
 Bruno Bruni (1923-1944), partigiano italiano
 Bruno Bruni (1935), pittore italiano
 Bruno Bruni (1946), pittore italiano noto come Bruno d'Arcevia
 Bruno Bruni (1955), atleta italiano

Pagine correlate 
 Bruni
 Bruno